Ophiurida är en ordning av ormstjärnor som beskrevs av J. Müller och Franz Hermann Troschel 1840. Ophiurida ingår i klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Ophiurida 1965 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor
Ophiurida